MVR kan avse: 

 MVR – en branschorganisation för företag som driver mekaniska verkstäder, se Mekaniska verkstäders riksförbund
 MVR – ett socialistiskt parti i Venezuela, se Movimiento Quinta República
 MVR – valutakoden ISO 4217 för valutan i Maldiverna, se Rufiyah
 MVR – IATA:s flygplatskod för flygplatsen i Maroua, Kamerun, se Salak Airport,